MZD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mendez (Ecuador)